Ворваж — топоним в России:
 Ворваж — река в Чухломском районе Костромской области.
 Ворваж — посёлок в Чухломском районе Костромской области.